Corina este un prenume feminin.

Corina sau Corinna se mai poate referi la:

Persoane
 Corinna, dragostea lui Ovidiu (probabil fictivă) din Amores
 Corinna, pseudonimul poetei engleze Elizabeth Thomas (1675–1731)
 Corina (cântăreață) sau Corina Monica Ciorbă (n. 1980), cântăreață română
 Corina (cântăreață americană) sau Corina Katt Ayala, cântăreață americană
 Corinna Hodder, un personaj din filmul Cyberbully

Localități
 Coreen, New South Wales, Australia
 Corinna, Maine
 Corinna Township, Wright County, Minnesota
 Corinne, Oklahoma
 Corinne, Utah
 Corinne, West Virginia
 Corinna, Tasmania

Altele
 Limba culina sau corina, o limbă din Brazilia și Peru
 CORINE, program european pentru mediu
 "Corinna", un cântec de Taj Mahal de pe albumul The Natch'l Blues

Vezi și
 "Corrine, Corrina", un cântec country blues tradițional
 Corrina, Corrina, un film de comedie-dramă din 1994
 Corin